Jan Michał Sołłohub (zm. 1748) – podskarbi wielki litewski, łowczy wielki litewski
 Jan Michał Sołłohub (ur. 1747) – brygadier (generał brygady) wojsk rosyjskich